Le tournoi de Gstaad 2005 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, l'Argentin Gastón Gaudio a battu Stanislas Wawrinka en finale (6-4, 6-4).

Dans le tableau double, les Tchèques František Čermák et Leoš Friedl se sont défaits en finale de Michael Kohlmann et Rainer Schüttler.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2005
Sport en Suisse en 2005
Gstaad
Tennis en juillet 2005